Jabłonowscy herbu Grzymała – polski ród szlachecki
 Jabłonowscy herbu Jasieńczyk – polski ród szlachecki
 Jabłonowscy herbu Nabram – polski ród szlachecki
 Jabłonowscy herbu Nałęcz – polski ród szlachecki
 Jabłonowscy herbu Prawdzic – polski ród szlachecki
 Jabłonowscy herbu Prus I – polski ród szlachecki
 Jabłonowscy herbu Prus III – polski ród szlachecki
 Jabłonowscy herbu Roch – polski ród szlachecki
 Jabłonowscy herbu Trzy Gwiazdy – polski ród szlachecki
 Jabłonowscy herbu Zaremba – polski ród szlachecki